Систан
 Сакастан (сасанидская провинция)